Слово гольцы́ имеет следующие значения:

 Гольцы () — род рыб семейства лососёвых.
 Гольцы — род рыб семейства вьюновых.
 Гольцы — название безлесных горных вершин в Сибири.
 Гольцы (острова) (Большой и Малый Голец) — острова в восточной части Онежского озера.
 Гольцы — деревня, Унинский район, Кировская область.

См. также 
 Голец